Кристофер Джеймс Барнетт (; род. 14 июня 1986 года, Сарагоса, Испания) — американский боец смешанных боевых искусств, представитель тяжёлой весовой категории. С 2021 года выступает в турнирах бойцовской организации UFC. Ранее участвовал в боях менее известных организаций, среди которых Rizin, Road FC, XFC.

Биография 
Крис Барнетт родился в испанской Сарагосе, где его отец проходил службу в ВВС. Затем семья переехала в Германию, а после в Колорадо. С раннего возраста Крис занимался боевыми искусствами, прежде всего тхэквондо. Его старший брат Кёртис становился чемпионом США по тхэквондо среди юношей и был кандидатом в олимпийскую сборную. Крис учился в  в Кентукки, где занимался борьбой и дзюдо.

После колледжа Барнетт тренировался в Тампе, где стал заниматься смешанными боевыми искусствами. В октябре 2008 года он успешно прошёл просмотр во флоридской организации . Его вес в то время составлял 320 фунтов (145 кг), но для своего веса Барнетт являлся подвижным и техничным бойцом. 25 апреля 2009 года в возрасте 22 лет он дебютировал в профессиональном бою против ветерана Джонатана Айви, в котором судьи единогласно отдали Крису победу.

В 2021 году провёл два боя в UFC, проиграв Бену Ротуэллу и победив Джана Вилланте.

Статистика боёв 

|-
| Победа 
|align=center|23-8
| Джейк Коллье
|TKO (удары)
|UFC 279
|
|align=center|2
|align=center|2:24
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center|22–8
| Мартин Будай
|Техническое решение (единогласное)
|UFC on ESPN: Луке vs. Мухаммад 2
|
|align=center|3
|align=center|1:37
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|22-7
| Джан Вилланте
|Технический нокаут (удары)
|UFC 268
|
|align=center|2
|align=center|2:23
|Нью-Йорк, США
|Выступление вечера
|-
|Поражение
|align=center|21-7
| Бен Ротуэлл
|Сдача, удушающий приём
|UFC Fight Night: Фонт vs. Гарбрандт
|
|align=center|2
|align=center|2:07
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|21-6
| Ахмед Тиджани Шеху
|Технический нокаут (удары)
|UAE Warriors 13
|
|align=center|1
|align=center|0:58
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|20-6
| Рашон Джексон
|Решение большинства
|Square Ring — Island Fights 60
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Колумбус, США
|
|-
|Победа
|align=center|19-6
| Юн Джай Шим
|Нокаут (удар)
|Road FC 55
|
|align=center|1
|align=center|3:44
|Тэгу, Республика Корея
|
|-
|Победа
|align=center|18-6
| Роберт Нил
|Единогласное решение
|Square Ring — Island Fights 52
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Пенсакола, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-6
| Александр Лунгу
|Технический нокаут (удары)
|Road FC 47 — 2018 Openweight Grand Prix: Opening Round
|
|align=center|1
|align=center|2:34
|Пекин, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|16-6
| Юн Джай Шим
|Технический нокаут (удары)
|Road FC 45
|
|align=center|2
|align=center|3:33
|Сеул, Республика Корея
|
|-
|Поражение
|align=center|15-6
| Алекс Николсон
|Нокаут (удар)
|Square Ring — Island Fights 42
|
|align=center|1
|align=center|0:40
|Пенсакола, США
|
|-
|Поражение
|align=center|15-5
| Хьюн Ман Мьюнг
|Технический нокаут (удар)
|Road FC 41
|
|align=center|2
|align=center|1:53
|Вонджу, Республика Корея
|
|-
|Поражение
|align=center|15-4
| Хьюн Ман Мьюнг
|Технический нокаут (остановка врачом)
|Road FC 38
|
|align=center|1
|align=center|2:17
|Сеул, Республика Корея
|
|-
|Победа
|align=center|15-3
| Френк Тейт
|Решение большинства
|Square Ring — Island Fights 39
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Пенсакола, США
|
|-
|Поражение
|align=center|14-3
| Кирилл Сидельников
|Решение большинства
|Rizin 1
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Нагоя, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|14-2
| Синити Судзукава
|Технический нокаут (удары)
|IGF — Inoki Bom-Ba-Ye 2015
|
|align=center|1
|align=center|1:44
|Токио, Япония
|
|-
|Поражение
|align=center|13-2
| Оли Томпсон
|Единогласное решение
|Inoki Genome Fight 4
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|13-1
| Эмиль Захариев
|Нокаут (удар)
|Inoki Genome Fight 3
|
|align=center|2
|align=center|2:58
|Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
| Синити Судзукава
|Технический нокаут (удары)
|IGF — Inoki Bom-Ba-Ye 2014
|
|align=center|1
|align=center|1:57
|Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
| Джон Хилл
|Технический нокаут (удары)
|Square Ring — Island Fights 30
|
|align=center|1
|align=center|0:30
|Пенсакола, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
| Тревис Виуфф
|Технический нокаут (удары)
|Inoki Genome Fight 2
|
|align=center|2
|align=center|0:27
|Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
| Ричард Уайт
|Технический нокаут
|Square Ring — Island Fights 28
|
|align=center|1
|align=center|4:57
|Пенсакола, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Деморео Деннис
|Технический нокаут (удары)
|Square Ring — Island Fights 27
|
|align=center|2
|align=center|1:13
|Пенсакола, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Уолт Харрис
|Единогласное решение
|World Extreme Fighting 46
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Орландо, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Марио Риналди
|Технический нокаут (удары)
|XFC 13 — Unstoppable
|
|align=center|2
|align=center|1:44
|Тампа, США
|
|-
|Поражение
|align=center|5-1
| Эрик Приндл
|Решение большинства
|MC — Martial Combat 12
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сингапур
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Джей Уайт
|Нокаут (удары)
|XFC 11 — The Next Generation
|
|align=center|1
|align=center|4:39
|Тампа, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Джоел Уайатт
|Технический нокаут (удары)
|WCC 2 — Memorial Day Combat
|
|align=center|2
|align=center|0:43
|Аллентаун, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Кенни Гарнер
|Технический нокаут (удары)
|XFC 10 — Night of Champions
|
|align=center|3
|align=center|1:36
|Тампа, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Даниэль Перес
|Технический нокаут (удары)
|XFC 9 — Evolution
|
|align=center|2
|align=center|0:47
|Тампа, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Джонатан Айви
|Единогласное решение
|XFC 8 — Regional Conflict
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ноксвилл, США
|

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте UFC
 

Бойцы смешанных единоборств США